341 км, 341-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 341 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 192643.
 341 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 207317.
 341 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 960014.
 341 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 305558.
 341 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 269436.
 341 км, Станция ОП 341 км — станция, Казахстанская железная дорога. Код 684266.